Karewicz ist der Name folgender Personen:

 Emil Karewicz (1923–2020), polnischer Schauspieler
 Franciszek Karewicz (1861–1945), polnischer römisch-katholischer Bischof
 Krzysztof Karewicz (* 1953), polnischer bildender Künstler
 Marek Karewicz (1938–2018), polnischer Musikjournalist und Fotograf